Notocotylus är ett släkte av plattmaskar. Notocotylus ingår i familjen Notocotylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Notocotylus